Patinoire Olympique, anteriorment anomenat Méribel Ice Palace, és un pavelló esportiu situat a Méribel (Savoia, França) que és utilitzat per a la pràctica de l'hoquei sobre gel.

La seva construcció s'inicià el 1991 per tal d'esdevenir l'escenari principal durant la realització del torneig olímpic d'hoquei sobre gel realitzat durant la celebració dels Jocs Olímpics d'Hivern de 1992 fets a la ciutat d'Albertville. Amb una capacitat per a 8.000 persones, després dels Jocs Olímpcis es modificà la seva estructura i es reduí la capacitat fins a 2.400 persones i part de la pista fou remodelada per instal·lar una piscina, un restaurant i altres espais esportius.

Enllaços externs 
  Patinoire Olympique 

Edificis de França
Jocs Olímpics d'Hivern de 1992
Cultura de la Savoia